Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2014 werd gespeeld van 6 tot en met 11 januari 2014 en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Het enkelspel werd gewonnen door John Isner. Hij versloeg in de finale Lu Yen-Hsun met 7-6(4) en 7-6(7). Het dubbelspel werd gewonnen door Julian Knowle en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 4-6, 6-3 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2014
ATP-toernooi van Auckland